Марк Юлий Север Филипп, Филипп II или Филипп Младший (, 237 — сентябрь или октябрь 249) — сын и соправитель римского императора Филиппа Араба с 247 по 249 годы.

Биография 

Его матерью была Марция Отацилия Севера, происходившая из знатного рода Отацилиев, в то время как отец был происхождения низкого и к тому же варвар. Филипп был провозглашен своим отцом Цезарем в 244 году, в возрасте семи лет. В 247 году отец возвысил его до Августа, и тогда же, в год тысячелетия Рима, сделал его консулом. В следующем, 248 году, он был объявлен консулом во второй раз. Филипп Младший был убит в Риме в 249 году в двенадцатилетнем возрасте, когда Филипп Араб был разбит и убит Децием Траяном в битве при Вероне. По одним данным он погиб под Вероной вместе с отцом, но если Филипп Араб погиб в сражении, то его сына солдаты увели обратно в лагерь и там убили, по другим — был убит преторианцами в Риме после получения известия о гибели отца.

О личности Филиппа сведений почти не сохранилось, исключение составляет лишь отрывок из «Извлечений о жизни и нравах римских императоров»:
«Мальчик был такого сурового и мрачного характера, что уже с пятилетнего возраста ничья шутка не могла вызвать у него усмешки и даже на отца, предававшегося шумному веселью на столетних празднествах города, он, хотя был ещё в нежном возрасте, смотрел исподлобья».
Из нумизматических источников известно, что у него была сестра по имени Юлия Севера.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Монеты Филиппа II

Солдатские императоры
Монархи, убитые в III веке
Монархи, умершие в детстве
Убитые дети
Умершие в 249 году
Римские императоры III века
Римские императоры, убитые преторианцами